Фёдор Шмидт:
 Шмидт, Фёдор Богданович (1832—1908) — русский геолог, ботаник и палеонтолог, академик.
 Шмидт, Фёдор Иванович (1766—1845) — писатель, философ, переводчик и педагог.